Kráľová ist:

 ein Stadtteil von Banská Bystrica, siehe Kráľová (Banská Bystrica)
 ein Stadtteil von Zvolen, siehe Kráľová (Zvolen)
 ein Ortsteil von Modra, siehe Kráľová (Modra)
 ein Stausee in der Westslowakei, siehe Kráľová-Stausee

 die Kurzform des Namens und ehemaliger Name der Gemeinde Kráľová pri Senci
 die Kurzform des Namens der Gemeinde Horná Kráľová
 die Kurzform des Namens der Gemeinde Kráľová nad Váhom